Ivan Dodig e Latisha Chan sono i campioni in carica ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

Neal Skupski e Desirae Krawczyk hanno sconfitto in finale Joe Salisbury e Harriet Dart con il punteggio di 6-2, 7-6(1).

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye pertanto iniziano direttamente dal secondo turno.

  Nicolas Mahut /  Kristina Mladenovic (ritirati)
  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowski (quarti di finale)
  Wesley Koolhof /  Demi Schuurs (secondo turno)
  Édouard Roger-Vasselin /  Nicole Melichar (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Bethanie Mattek-Sands (terzo turno, ritirati)
  Ivan Dodig /  Latisha Chan (terzo turno)
  Neal Skupski /  Desirae Krawczyk (campioni)
  Michael Venus /  Chan Hao-ching (ritirati)
  Kevin Krawietz /  Květa Peschke (semifinale)

  Raven Klaasen /  Darija Jurak (terzo turno)
  Hugo Nys /  Hsieh Su-wei (ritirati)
  Fabrice Martin /  Alexa Guarachi (secondo turno)
  Sander Gillé /  Hayley Carter (terzo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Andreja Klepač (quarti di finale)
  Ben McLachlan /  Ena Shibahara (ritirati)
  Marcus Daniell /  Sharon Fichman (ritirati)
  John Peers /  Shuai Zhang (semifinale)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Wildcard 

  Jérémy Chardy /  Naomi Broady (quarti di finale)
  Lloyd Glasspool /  Jodie Burrage (ritirati)
  Nick Kyrgios /  Venus Williams (secondo turno, ritirati)

  Jonny O'Mara /  Sarah Beth Grey (primo turno)
  Ryan Peniston /  Eden Silva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021